Netto ima več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti:
 Curt Adolph Netto (1847—1909), nemški metalurg in pisatelj.
 Daniel Kozelinski Netto (*1952), apostolski administrator ukrajinsko-grške katoliške eparhije.
 Eugen Netto (1848—1919), nemški matematik.
 Hadrian Maria Netto (1885—1948), nemški dramatik in igralec.
 Igor Aleksandrovič Netto (1930—1999), ruski nogometaš.

Glej tudi 
 neto